La Recopa de Europa 1966-67 fue la séptima edición de la Recopa de Europa en la que participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. En esta edición participaron 32 clubes pertenecientes a 31 federaciones nacionales diferentes.

La final, disputada a partido único, enfrentó al Bayern Munich con el Glasgow Rangers en el Frankenstadion, en Núremberg, donde venció el equipo alemán por 1-0.

El Borussia Dortmund, vigente campeón, fue eliminado en cuartos de final por el Glasgow Rangers, que sería el subcampeón.

Ronda previa

Rondas siguientes

Final

Notas

Véase también 
 Recopa de Europa

Recopa de Europa
Fútbol en 1966
Fútbol en 1967